Angelica lobata är en flockblommig växtart som beskrevs av Thomas Walter. Angelica lobata ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
lobata